

Малий — село, Львівський район, Львівська область

Малий — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область
 Малий — острів, Японське море, Приморський край

Малий 
 Малий Артем Євгенович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малий Володимир Вікторович (*1955) — радянський футболіст та український тренер.
 Малий Дмитро Володимирович — агроном, заслужений працівник сільського господарства України.
 Малий Едуард Євгенович (*1969) — російський футбольний суддя, колишній футболіст, воротар;
 Леон Малий (*1958) — єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні;
 Малий Леонід Вікторович (*1955) — радянський футболіст, радянський та український тренер;
 Малий Микола Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Малий Павло Юрійович (*1988) — український футболіст;
 Малий Сергій Вікторович (*1990) — український та казахський футболіст;
 Малий Ярослав Віталійович (*1973) — український та російський співак. Вокаліст гуртів «Мачете» та «TOKiO», автор пісень, композитор.

Примітки 

Українські прізвища